Steve Jordan, Steven Jordan; Stephen Jordan
 Stephen Jordan (1886–1975) – irlandzki polityk
 Steve Jordan (1919–1993) – amerykański muzyk, gitarzysta
 Steve Jordan (1939–2010) – amerykański muzyk, akordeonista
 Steven L. Jordan (ur. 1956) – amerykański oficer, kawaler orderów
 Steve Jordan (ur. 1957) – amerykański muzyk, perkusista
 Steve Jordan (ur. 1961) – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
 Stephen Jordan (ur. 1966) – amerykański zawodnik futbolu kanadyjskiego
 Stevie J, Stevie Jordan (ur. 1973) – amerykański muzyk, DJ, producent muzyczny
 Stephen Jordan (ur. 1982) – angielski piłkarz
 Stephen Jordan (ur. 1986) – brytyjski pisarz